Minkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Eugène Minkowski (1885–1972), russisch-französischer Psychiater
 Hermann Minkowski (1864–1909), deutscher Mathematiker und Physiker
 Krzysztof Minkowski (* 1980), polnischer Theaterregisseur
 Marc Minkowski (* 1962), französischer Dirigent
 Maurycy Minkowski (1881–1930), polnischer Maler
 Mieczyslaw Minkowski (1884–1972), polnisch-schweizerischer Neurologe
 Oskar Minkowski (1858–1931), litauisch-deutscher Internist
 Rudolph Minkowski (1895–1976), deutsch-US-amerikanischer Astrophysiker

Siehe auch:
 Minkowski-Diagramm
 Minkowski-Funktional
 Minkowski-Medaille
 Minkowski-Metrik, siehe Raumzeit#Raumzeit in der speziellen Relativitätstheorie
 Minkowski-Raum
 Minkowski-Summe
 Minkowski-Ungleichung
 Minkowskischer Gitterpunktsatz
 Satz von Minkowski